Mão - em inglês, hand
Ou ainda:
David Hand - um diretor de cinema estadunidense
H.a.n.d. - uma desenvolvedora de jogos eletrônicos japonesa
Hands - o álbum de estreia da cantora britânica Little Boots, lançado em 2009

Desambiguação